La Mira kan syfta på:

Mexiko 

 La Mira Tumbiscatio, ort, Michoacán de Ocampo, Tumbiscatío,

Spanien 

 La Mira (bergstopp), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Mexikoförgreningar